Георгиевская церковь (храм Георгия Победоносца) — бывший православный храм в хуторе Безыменском Области Войска Донского, также новый храм в этом же хуторе с новым именем Безымянка ныне Волгоградской области.

История 
Деревянная церковь в хуторе Безыменском Арчадинской станицы была построена в 1872 году на средства прихожан, живущих в хуторах Безыменском, Калинкином и Гуровом. Имела кирпичный фундамент, при ней была сооружена деревянная колокольня, они были покрыты листовым железом. Ограда вокруг храма была кирпичная с деревянной решеткой. Престол в церкви был один — во имя святого Великомученика Георгия Победоносца. По штату 1897 года в ней служили два священника, один дьякон и два псаломщика. Причт пользовался посевным наделом  Первым священником храма был Автономов Федор Викторович.

При церкви имелась деревянное караульное помещение для сторожей, также покрытое листовым железом. Расстояние от Георгиевского храма до консистории — 408 верст, до благочинного — 35 верст. Ближайшие к нему церкви церкви: в станице Арчадинской — 10 верст, в селении Староселье — 12 верстах, в слободе Гуляевке — 23 версты, на станции Раковке — в 18 верстах и в слободе Михайловки — 23 версты.

Хутора прихода Георгиевской церкви: хутора Безыменский, Гуров, Абрамов и Сухов. В приходе имелось министерское приходское мужское училище, отрытое 1 октября 1875 года и женская церковно-приходская школа, открытая 1 ноября 1892 года. Существующая на хуторе школа грамоты в 1898 году была преобразована в церковно-приходскую школу. 11 сентября 1905 года приход посещал Преосвященный Иоанн, епископ Акскайский.

В июне 1935 года храм Георгия Победоносца был закрыт. Впоследствии был разрушен. На месте разрушенной церкви стоит Поклонный крест. Новый современный приход в хуторе Безымянка Михайловского района Волгоградской области был образован в 1998 году. Был приобретен старый дом с участком земли, переоборудованный в молитвенный дом. В 2006 году на хуторе был построен новый храм с кельями для настоятеля и монахинь. Богослужения в нём совершаются по воскресным и праздничным дням. При храме имеется библиотека. Настоятель — игумен Герасим (Александров) проводит занятия в местной школе..

Адрес храма: Волгоградская область, Михайловский район, хутор Безымянка, ул. Советская, 32.

В Государственном архиве Волгоградской области имеются документы, относящиеся к этой церкви.

Примечания

Ссылки 
 Хутора Безыменского Георгиевская церковь
 Архиерейское богослужение в хуторе Безымянка Михайловского района

Храмы Области Войска Донского
Здания и сооружения, построенные в 1872 году в России
Безымянка